Hadtudomány (fogalom)
Hadtudomány (folyóirat) – a Magyar Hadtudományi Társaság 1991-ben alapított folyóirata